Hormoonzalfverslaving, ook gekend onder de Engelse benamingen Red Skin Syndrome (RSS) of Topical Steroid Withdrawal (TSW) is het proces waar een persoon doorheen gaat wanneer die stopt met het smeren en gebruiken van corticosteroïden. Vaak na lang gebruik van deze hormonen heeft het niet meer het gewenste resultaat. De gebruiker moet steeds meer smeren en een steeds zwaardere zalf. Uiteindelijk werkt het niet meer en is de enige optie, stoppen met smeren. De huid is echter afhankelijk geworden van de zalf. De reactie van de huid is al die jaren onderdrukt en wanneer er gestopt wordt geeft de huid een hele extreme reactie.

De enige oplossing hiervoor is tijd Het kost tijd om het lijf te laten herstellen. Per persoon is het proces verschillend en TSW kan van 1 jaar tot soms zelfs 5 jaar duren. Er bestaan verschillende supportgroepen.

Externe links
 Handleiding. Wat te doen bij: RSS en TSW

Huidaandoening
Verslaving